Believer kan syfta på:

 Believer (musikgrupp) – ett amerikanskt thrash metal-band
 Believer (album av Chic) – ett album från 1983 av Chic
 Believer (album av Kutless) – ett album från 2012 av Kutless
 Believer (sång) – en singel från 2010 av Goldfrapp
 Believers (album av Don McLean) – ett musikalbum från 1981 av Don McLean
 Believer (låt) – en låt av det amerikanska indierockbandet Imagine Dragons
 The Believer (film) – en amerikansk film från 2001
 The Believer (musikalbum av John Coltrane) – ett musikalbum från 1964 av John Coltrane
 The Believers – en film från 1987 regisserad av John Schlesinger, se De sju makterna

Se även
 Believe – flera